Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров () — ежегодный турнир по кёрлингу среди юниорских (молодёжных) мужских и женских команд Канады. Игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата.

Мужская и женская команды-победители чемпионатов получают право представлять Канаду в качестве её сборной на очередном чемпионате мира.

Чемпионат среди юниоров-мужчин проводится начиная с 1950 года, чемпионат среди женщин-юниоров проводится начиная с 1971 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга Канады.

Начиная с 1987 года, чемпионат среди юниоров-мужчин и среди юниоров-женщин проводится совместно, в одном городе и на одной арене.

Титульные спонсоры чемпионатов:
 1950—1957: Sifton newspapers
 1958—1994: Pepsi
 1995: Ассоциация кёрлинга Канады
 1996—1997: Maple Leaf Foods
 1998—2005: Kärcher
 2006—: M&M Meat Shops

Годы, места проведения и победители чемпионатов

Мужчины

Количество побед по провинциям 
(по состоянию после чемпионата 2019 года)

Женщины

Количество побед по провинциям 
(по состоянию после чемпионата 2019 года)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы (женщины)
 Чемпионы (мужчины)
 Данные о чемпионатах (1950-2005)
 Архив статистики по чемпионатам Канады по кёрлингу | Curling Canada

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди ветеранов
 Чемпионат Канады по кёрлингу на колясках

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1950 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1971 года